Девица може да се односи на:

 Девица, невина женска особа
 Девица (сазвежђе)
 Девица (планина)
 Девица Марија
 Девица (астролошки знак)